De UEFA Champions League 2013/14 is het 59e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het 22e seizoen sinds de invoering van de UEFA Champions League.

De finale werd voor de eerste keer gespeeld in het Estadio da Luz te Lissabon, wat ook de thuisbasis is van SL Benfica.

Nieuw was dat de teams die zich kwalificeerden voor de groepsfase automatisch gekwalificeerd zijn voor de UEFA Youth League. Dit is een Champions League-variant voor spelers onder de 19 jaar, die in het seizoen 2013/14 voor het eerst zijn intrede deed.

Opzet 
Ten opzichte van de UEFA Champions League 2012/13 is er niets aan de opzet veranderd. Aan het hoofdtoernooi nemen 32 teams deel. 16 ploegen zullen doorstromen naar de knock-outfase van de UEFA Champions League. De nummers drie van elke poule zullen doorstromen naar de 2e ronde van de UEFA Europa League. De nummer vier is uitgeschakeld.

Data 

Alle lotingen, met uitzondering van de groepsfase, zullen plaatsvinden in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland.
De loting van de groepsfase vond plaats in Monaco.

Teams 
Onderstaande tabel geeft alle deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club van start ging.

TH Titelhouder

Bijzonderheden
Oekraïne (OEK): Metalist Charkov is uitgesloten van Europees voetbal. PAOK Saloniki, verslagen door Metalist in de 3e voorronde, neemt de plaats in de Play-Off's over van Metalist.
Turkije (TUR): Beşiktaş JK en Fenerbahçe SK werden door de UEFA uitgesloten van Europees voetbal. Echter hadden zij de beslissing aangevochten bij het CAS waardoor de uitspraak opgeschort werd. Het CAS nam de beslissingen van de UEFA over, waardoor beide ploegen niet verder meer mochten deelnemen aan de Champions en Europa League.

De ranking

''Opmerking: Het getal dat wordt weergegeven tussen de () staat voor de positie in het seizoen 2012/13

Kwalificatieronde

1e voorronde 
Aan deze voorronde doen enkel landskampioenen mee. De winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde. De wedstrijden werden gespeeld op dinsdag 2 juli 2013 en dinsdag 9 juli 2013.

|}

2e voorronde 
Aan deze voorronde doen enkel landskampioenen mee. De winnaars plaatsen zich voor de derde voorronde voor kampioenen. Naast de twee winnaars uit de eerste voorronde stromen nog 32 clubteams in. De wedstrijden werden gespeeld op 16 en 17 juli 2013. De returns vonden plaats op 23 en 24 juli 2013.

|}

3e voorronde 
Loting vond plaats op vrijdag 19 juli 2013. De wedstrijden vonden plaats op 30 en 31 juli 2013. De returns waren op 6 en 7 augustus 2013.

Kampioenen 
Aan deze voorronde doen enkel landskampioenen mee. De winnaars plaatsen zich voor de 4e voorronde (play-offs), de verliezers gaan door naar de 4e voorronde (play-offs) van de Europa League.

De laatste 3 kampioenen die instromen zijn: FC Basel, Austria Wien en APOEL Nicosia.

|}

Niet-kampioenen 
Aan deze voorronde doen enkel clubs mee die geen landskampioenen zijn. De winnaars plaatsen zich voor de 4e voorronde (play-offs), de verliezers gaan door naar de 4e voorronde (play-offs) van de Europa League.

|}

Play-offronde 
De loting vond plaats op vrijdag 9 augustus 2013. De wedstrijden werden gespeeld op 20 en 21 augustus 2013. De returns waren op 27 en 28 augustus 2013.

Kampioenen 
Aan deze voorronde doen enkel landskampioenen mee. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi, de verliezers gaan door naar de groepsfase van de Europa League.

|}

Niet-kampioenen 
Aan deze voorronde doen enkel clubs mee die geen landskampioenen zijn. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi, de verliezers gaan door naar de groepsfase van de Europa League.

|}

 Metalist Charkov  is uitgesloten van Europees voetbal. PAOK Saloniki  heeft de plaats overgenomen.

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
De loting vindt plaats op donderdag 29 augustus 2013
 Potindeling

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Knock-outfase

Achtste finales 
De loting vond plaats op 16 december 2013 om 12:00 in Nyon, Zwitserland.
De wedstrijden werden gespeeld op 18, 19, 25 en 26 februari 2014. De returns vonden plaats op 11, 12, 18 en 19 maart 2014.

|}

Kwartfinales 
De loting voor de kwartfinale vond plaats op 21 maart 2014 om 12:00 in Nyon, Zwitserland.
De wedstrijden zullen gespeeld worden op 1 en 2 april 2014. De returns volgen op 8 en 9 april 2014.

|}

Halve finales 
De loting voor de halve finale en finale vond plaats op 11 april 2014 om 12:00 in Nyon, Zwitserland. De heenwedstrijden werden gespeeld op 22 en 23 april 2014. De terugwedstrijden volgden op 29 april, toen Bayern München het thuis opnam tegen Real Madrid, en op 30 april, toen Chelsea het thuis opnam tegen Atlético Madrid.

|}

Finale

Kampioen

Statistieken

Topschutters 
Bijgewerkt t/m 24 mei 2014
Bij een gelijk aantal doelpunten geldt het minst aantal speelminuten.

Aantal deelnemers per land per ronde 
1/3 betekent dat minimaal 1 club en maximaal 3 clubs uit het land in deze ronde uit kunnen komen. 
bye betekent dat het land is vrijgesteld van deze ronde en pas in latere rondes clubs instromen.

Trivia 
 Cristiano Ronaldo scoorde voor de eerste keer sinds de invoering van de UEFA Champions League 9 doelpunten in de groepsfase, dit is een record. Het oude record stond op 8 doelpunten.
 Napoli is de eerste club sinds de invoering van de UEFA Champions League die zich met 12 punten niet weet te kwalificeren voor de knock-outfase. Het oude record stond op 10 punten.
 In de finale staan Atlético Madrid en Real Madrid beide afkomstig uit het Spaanse Madrid tegen over elkaar. Het is nog niet eerder voorgekomen in de Champions League/Europa Cup 1 dat twee ploegen uit dezelfde stad tegen over elkaar in de finale stonden.
 Cristiano Ronaldo scoorde voor de eerste keer sinds de invoering van de UEFA Champions League 17 doelpunten in de groepsfase en knock-outfase. Ook dit is een record. Het oude record stond op 14 doelpunten van onder andere Lionel Messi

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2013/14